Upham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Upham, Hampshire, ort i England,

USA 

 Upham (ort i USA), North Dakota, McHenry County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar